

Geografia

Germania 
 Baldingen – ex comune ora frazione di Nördlingen, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Oberbaldingen – ex comune ora frazione di Bad Dürrheim, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Unterbaldingen – ex comune ora frazione di Bad Dürrheim, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Baldingen – comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)